Дніпровський Центр Соціальних Досліджень (ДЦСД) — українська громадська організація. Профіль діяльності - дослідження і аналіз в галузі суспільно-політичного життя України, зокрема, Дніпропетровської області. Дніпровський центр соціальних досліджень організовує наукові та громадські заходи. ДЦСД - відкрита ГО, яка використовує ЗМІ для оприлюднення результатів своєї діяльності. 

Регіони діяльності: місто Дніпро, Дніпропетровська область.

Напрямки діяльності:  моніторинг діяльності місцевих органів державної влади та самоврядування; аналіз діяльності місцевих осередків політичних партій та громадських організацій; особливості взаємодії влади та громадськості; вивчення регіональної громадської думки.

Методи роботи: "Круглі столи" ,  Конференції , Семінари, Експертна оцінка.

.

Один зі значимих проектів ДЦСД - моніторинг центрів надання адміністративних послуг (ЦНАП) в 13-ти містах Дніпропетровської області (мм. Вільногірськ, Дніпро, Жовті Води, Кам’янське, Кривий Ріг, Марганець, Нікополь, Новомосковськ, Павлоград, Покров, Першотравенськ, Синельникове, Тернівка) протягом квітня – вересня 2017 року.

Джерела

Посилання 
 Дніпровський центр соціальних досліджень на порталі Аналітичних центрів України 
 Общественная организация Дніпровський центр соціальних досліджень 

 Днепровский центр Социальных исследований (Яндекс)
 ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "ДНІПРОВСЬКИЙ ЦЕНТР СОЦІАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ" на clarity-project.info 
 Анна Колохіна, координатор проектів ГО «Дніпровський центр соціальних досліджень» Презентація проектів ДЦСД на youtub
 
 
 
 

Громадські організації України
Організації Дніпра